Александр Бутович:
 Бутович, Александр Давидович — Георгиевский кавалер (майор; № 7468; 12 января 1846).
 Бутович, Александр Иванович — Георгиевский кавалер (полковник; № 5137; 1 декабря 1835).